Gillespie House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gillespie House (Florida), ID-Nr. 84003907
 Gillespie House (New York), ID-Nr. 82001066